La Chinese Basketball Association 2022-23 es la edición número 28 de la CBA, la primera división del baloncesto profesional de China. La temporada regular comenzó el 12 de octubre de 2022, y acabará la competición en mayo de 2023.

Equipos

Temporada regular

Clasificación 
Actualizada: 7 de febrero de 2023

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial de la CBA

2023
Cba
Cba